Bruay-en-Artois, ancienne commune du Pas-de-Calais aujourd'hui intégrée dans la commune de Bruay-la-Buissière
Bruay-sur-l'Escaut, commune du Nord